Yamaha (, ) — многозначный термин из Японии:

Компании 

 Yamaha — производитель музыкальных инструментов и музыкального оборудования.
 Yamaha Motor Company — производитель мототехники.
 Star Motorcycles — подразделение компании Yamaha Motor Company, выпускающее мотоциклы для США.

Музыкальные инструменты 

 Clavinova — линейка цифровых фортепиано премиум-класса
 Yamaha CS-80 — полифонический аналоговый синтезатор
 Yamaha DX7 — цифровой синтезатор
 Yamaha Motif — серия музыкальных рабочих станций
 Yamaha RX-5 — программируемая драм-машина
 Yamaha SG-series — серия электрогитар
 Дисклавир — марка клавишных музыкальных инструментов

Другое 

 Yamaha Organs Trophy 1981 — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил с февраля по март 1981 года
 Yamaha Vocaloid или просто Vocaloid — программное обеспечение, имитирующее голос поющего человека на основе заданной мелодии и текста

Yamaha
Мотоциклы Yamaha
Звуковые микросхемы Yamaha